Kecamatan Grabag kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Grabag (distrikt i Indonesien, lat -7,41, long 110,31), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Grabag (distrikt i Indonesien, lat -7,81, long 109,88), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar